Palaiochóra kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Palaiochóra (ort i Grekland, Nomós Imathías), Mellersta Makedonien, 
 Palaiochóra (ort i Grekland, Chalkidike), Mellersta Makedonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar